La maison de Lorraine :
 Louise de Lorraine-Vaudémont (1553-1601), reine de France de 1575 à 1589, à la suite de son mariage avec Henri III ;
 Louise-Marguerite de Lorraine (1588-1631), une princesse française ;
 Louise de Lorraine-Chaligny (1594-1667), une princesse française ;
 Louise-Henriette-Françoise de Lorraine (1707-1737), une princesse française ;
 Louise-Henriette-Gabrielle de Lorraine (1718-1788), une princesse française.

Homonymie dynastique